Франси́ско Са́нчес () — распространённые испанские имя и фамилия. Известные носители:
 Санчес, Франсиско (1523—1601) — испанский гуманист и филолог.
 Санчес, Франциско (1550—1623) — португальский и французский врач и философ.
 Санчес, Франсиско (род. 1979) — испанский борец, участник Олимпийских игр 2008 года.
 Санчес, Франсиско (род. 1976) — венесуэльский пловец, участник Олимпийских игр 1996 и 2000 годов.
 Санчес, Франсиско дель Росарио (1817—1861) — доминиканский политик, национальный герой.
 Санчес Гонсалес, Франсиско (род. 1973) — мексиканский футболист.